Reasco peut désigner :
 Neicer Reasco (1977-), footballeur équatorien ;
 Djorkaeff Reasco (1999-), footballeur équatorien, son fils.